Но́рмундс Ша́ршунс (; ) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Один из самых титулованных кёрлингистов Латвии — 11-кратный чемпион Латвии среди мужчин (по состоянию на лето 2018 года).

Достижения 
 : золото (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), бронза (2006, 2017, ).
 : золото (2008, 2012), серебро (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат на кёрлингистке и тренере Ивете Сташа-Шаршуне.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии